Flera personer bär eller har burit namnet Jan Petersen
En norsk arkeolog, född 1887, död 1967, se Jan Petersen (arkeolog)
En norsk politiker, född 1946, se Jan Petersen (politiker)
En dansk tävlingscyklist, född 1970, se Jan Petersen (cyklist)